The Singles Collection é a segunda coletânea de grandes sucessos da cantora e compositora estadunidense Britney Spears, lançada em 2 de novembro de 2009 pela gravadora Jive Records em comemoração ao 10º aniversário do início da carreira de Spears. A coletânea foi lançada em diferentes formatos, incluindo uma versão com 17 faixas, outra com 18, uma versão CD+DVD e a versão com 29 singles + DVD. O álbum inclui apenas uma faixa inédita, "3", produzida por Max Martin e Shellback.

The Singles Collection recebeu ótimas críticas, das quais notaram o grande impacto de Spears na indústria musical e seu impacto na música pop. O álbum entrou no Top 10 da Austrália, Brasil, Canadá, e México, onde recebeu alguma certicação, mas também entrou no Top 30 do Japão, Nova Zelândia, Itália, Reino Unido, e Estados Unidos.  "3" foi lançado como o único single do álbum. E
ao todo, os 4 formatos da coletânea venderam 1 milhão de cópias em todo o mundo.

Single 
"3" foi confirmado como o único single para promoção do álbum no dia 23 de Setembro de 2009.  A música foi divulgada nas rádios no dia 29 de Setembro de 2009. A canção recebeu críticas positivas e estreou em 1º lugar no Billboard Hot 100, fazendo de Spears a 1ª em 3 anos a ter um single estreando diretamente em 1°lugar, e a 1ª cantora nesta década não relacionada ao American Idol a ter um single estreando em 1º lugar, sem divulgação ou clipe promocional. Foi a 16º canção na história dos charts a estrear na 1ª posição e também a música com o menor título estreando nesta posição. "3" também estreou em 1º lugar no Canadá e alcançou o Top 10 na Austrália, Bélgica, República Checa, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e Reino Unido.

Faixas

Versões padrão

Versão CD+DVD com 16 clipes

Boxset

Edições digitais

Formatos
 CD — edição de 17 (não inclui I'm Not A Girl, Not Yet a Woman)
 CD — edição de 18 faixas (inclui I'm Not A Girl, Not Yet a Woman)
 CD+DVD — edição de 18 faixas (inclui I'm Not A Girl, Not Yet a Woman) + DVD com 16 clipes
 Boxset — 29 singles + DVD com 26 clipes
 Download digital —  edição de 17 faixas
 iTunes digital download — edição de 18 faixas (inclui I'm Not A Girl, Not Yet a Woman)
 Digital deluxe — edição de 56 faixas
 iTunes Digital 45s — cada um dos 29 singles vendidos separadamente

Fonte adaptada do site Britney.com

Charts

Charts

Certificações

Créditos 
Remasterização: Tom Coyne
Administrado por: Larry Rudolph
Designers: Meghan Foley, Dan Ichimoto

Histórico de lançamento 

Álbuns de grandes êxitos de 2009
Álbuns de Britney Spears
Álbuns de música pop
Álbuns de dance music
Álbuns produzidos por Max Martin
Álbuns produzidos por Rami Yacoub
Álbuns produzidos por Danja
Álbuns produzidos por Benny Blanco
Álbuns produzidos por Dr. Luke
Álbuns produzidos por Tricky Stewart
Álbuns produzidos por Shellback
Coletâneas da Jive Records